El repechaje clasificatorio a la Copa América es una fase clasificatoria a la Copa América. Este torneo tiene el carácter de especial, debido a que no es muy común que se realice, ya que solo se ha realizado en dos oportunidades. Además, tampoco tiene un intervalo fijo de tiempo.

De las dos veces que se realizó, siempre participaron cuatro selecciones de las cuales solo dos clasificarían. Y únicamente ha sido jugado por selecciones americanas (afiliadas e invitadas).

Los máximos goleadores de este certamen son el ecuatoriano Washington Muñoz y el paraguayo Celino Mora con 2 goles c/u.

Historia 

La Copa América desde su creación, siempre contaba con la participación de selecciones afiliadas a la CONMEBOL, las cuales cuales estaban clasificadas automáticamente; aunque hubo ediciones en las que algunas selecciones afiliadas a la CONMEBOL decidieron no participar debido a ciertos motivos. Sin embargo, fue recién en la edición 1967 cuando se decidió utilizar por primera vez este método de clasificación, en el cual solo participaron selecciones afiliadas a la CONMEBOL. Este método se utilizaría por segunda vez en la edición 2016, con la diferencia de que esta vez solo participarían selecciones afiliadas a la CONCACAF.

1967 

El Campeonato Sudamericano 1967 fue la primera edición de la Copa América en la que se tuvieron que jugar las eliminatorias. Debido a que  decidió participar por primera vez en el torneo.

Se había decidido que el torneo se realizaría en Uruguay y que contaría con la participación de las nueve selecciones que habían participado a lo largo de la historia en el Campeonato Sudamericano (las cuales eran , , , , , , ,  y ). Sin embargo,  y  decidieron no participar en este certamen, con lo cual el número de participantes se había reducido a siete. Entonces,  decidió hacer su debut en el torneo, con lo cual serían ocho las selecciones participantes. Sin embargo, la CONMEBOL decidió que solo participarían seis selecciones en el torneo; y para ello decidió realizar unas clasificatorias.

Se decidió que  por ser el anfitrión, y  por ser la debutante, clasificaran automáticamente al torneo. Mientras que de las otras seis selecciones restantes (, , , ,  y ), se decidió que serían cuatro las selecciones escogidas para jugar las eliminatorias, mientras que las dos selecciones que no hayan sido elegidas clasificarían automáticamente al torneo. Esto se decidió mediante un sorteo, para ver quienes tendrían que jugar el repechaje para poder clasificarse y recién poder participar en el torneo.

Finalmente, las selecciones elegidas para jugar el repechaje fueron , ,  y . Con lo cual  y  clasificaban automáticamente.

Se decidió que las eliminatorias se jugarían en dos grupos de dos equipos c/u, y el primero de cada grupo clasificaba al torneo; se decidió que se definirían en partidos de ida y vuelta. El primer grupo estuvo conformado por  y , en el partido de ida  derrotó por 5 a 2 a  en Santiago, mientras que en el partido de vuelta jugado en Bogotá terminarían 0 a 0, con lo cual  clasificaba. El segundo grupo estaba formado por  y , en el partido de ida jugado en Guayaquil empatarían 2 a 2, mientras que en el partido de vuelta jugado en Asunción,  derrotaría a  por 3 a 1, con lo cual se clasificaba.

Esta fase clasificatoria fue organizada por la CONMEBOL, y se realizó un año antes del torneo (1966).

Las selecciones que jugaron el repechaje fueron:

 .
 .
 .
 .

2016 

La Copa América 2016 fue la segunda edición de la Copa América en la que se tuvieron que jugar nuevamente las eliminatorias, debido a que el torneo se jugaría con dieciséis equipos (diez de la CONMEBOL y seis de la CONCACAF).

Se había decidido que el torneo se realizaría en Estados Unidos y se jugaría con dieciséis equipos. Se decidió que las diez selecciones afiliadas a la CONMEBOL (, , , , , , , ,  y ) y seis selecciones afiliadas a la CONCACAF participarían en el torneo.

De las seis selecciones afiliadas a la CONCACAF, dos de ellas estaban clasificadas automáticamente,  por ser la selección anfitriona y  por ser la selección invitada permanentemente al torneo. De las cuatro selecciones restantes, se decidió que la selección campeona de la Copa Centroamericana 2014, y que la selección campeona de la Copa del Caribe 2014, también clasificarían automáticamente a la Copa América 2016; al final  y  clasificarían al torneo. Tras la clasificación de  (campeón de la Copa Centroamericana 2014) y  (campeón de la Copa del Caribe 2014); con esto ya había cuatro selecciones clasificadas al torneo, y las dos últimas plazas disponibles se la jugarían entre las cuatro mejores selecciones de la Copa de Oro 2015 (excluyendo a las cuatro selecciones ya clasificadas) en la que se enfrentarían el primero contra el cuarto, y el segundo contra el tercero en un único partido, las clasificatorias se jugarían en el país que terminara en la mejor posición de los cuatro. Las cuatro selecciones que disputarían el repechaje tras la finalización de la Copa de Oro 2015 fueron , ,  y .

La posición de las cuatro selecciones fue la siguiente:

 .
 .
 .
 .

Debido a que  terminó en el primer lugar, se ganó el derecho de organizar las clasificatorias. En el primer partido se enfrentaron  contra , el cual terminaría con victoria haitiana por 1 a 0; y en el segundo partido, se enfrentaron  y , el cual terminaría con victoria panameña por 4 a 0. Tras estos resultados,  y  clasificaron al torneo y ambos harían su debut en él.

Esta fase clasificatoria fue organizada por la CONMEBOL y la CONCACAF, y se realizó el mismo año del torneo (2016).

Clasificados 

* Selecciones que jugaron las eliminatorias.

Tabla histórica 

* Nunca jugaron ninguna edición de la Copa América.

Goleadores

Uruguay 1967

Estados Unidos 2016

Véase también 
 Títulos oficiales de selecciones absolutas
 Títulos oficiales de selecciones de fútbol
 Entrenadores campeones de la Copa América
 Mascotas de la Copa América
 Historia de la Copa América
 Estadísticas de la Copa América
 Clasificación histórica de la Copa América
 Selecciones invitadas a la Copa América
 Copa Bolivia
 Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol
 Copa Libertadores
 Copa Sudamericana
 Selección Histórica de la Copa América
 Copa Americana de Pueblos Indígenas
 Copa América Femenina
 Campeonato Panamericano

Referencias 

Copa América